Марафон озера Бива — ежегодный мужской марафон, который проходит в Оцу, Япония. Проводится с 1946 года, и был призван сплотить нацию после войны. Является старейшим марафоном в Японии. Своё название получил от озера Бива, мимо которого пробегают спортсмены. По критерию IAAF имеет золотой лейбл. Трасса соответствует стандартам IAAF, на ней могут устанавливаться мировые рекорды.

Победители

Квалификация 
Для того, чтобы стать участником марафона необходимо быть старше 19 лет и за 2 прошедших года пробежать:
 Марафон за 2 часа 30 минут или быстрее
 30 км за 1 час 40 минут или быстрее
 Полумарафон за 1 час 10 минут или быстрее
 20 км за 1 час 5 минут или быстрее
 10000 метров за 31 минуты или быстрее

Примечания 

 Официальный сайт

Марафоны Японии